Municipio de Gold Hill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Gold Hill (condado de Rowan, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Rowan.
 Municipio de Gold Hill (condado de Gallatin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Gallatin.